Johan Gabriel Oxenstierna ist der Name folgender Personen:

* Johan Gabriel Oxenstierna (Dichter) (1750–1818), schwedischer Dichter, Politiker und Diplomat
 Johan Gabriel Oxenstierna (Moderner Fünfkämpfer) (1899–1995), schwedischer Marineoffizier und moderner Fünfkämpfer